

Plaatsen in de Verenigde Staten 
 Pullman (Washington)
 Pullman (West Virginia)

Personen 
 Bill Pullman, Amerikaans acteur
 Christoffel Pullmann, Duits huursoldaat
 George Pullman, Amerikaans uitvinder en industrieel
 Philip Pullman, Brits schrijver

Overig 
 Pullman (bedrijf), bedrijf met railvoertuigen, autowagens
 Golden Mountain Pullman Express, toeristentrein
 Ostende-Köln Pullman Express, boottrein
 Milano-Ancona Pullman Express, luxetrein
 Andalus Pullman Express, luxetrein
 Pullman (hotel), hotelketen
 Pullman Eindhoven Cocagne, een hotel in Eindhoven